Nordostring bezeichnet

 den Stadtteil Nordostring (Bautzen)
 die Straßenbauplanung(en) Nordostring Stuttgart